Chaetura andrei é uma espécie de ave pertencente à família dos apodídeos, endêmica para norte e centro da Venezuela.<ref>Marín, M. (1997). Species limits and distributions of some New World Spine-tailed Swifts (Chaetura spp.). Ornithological Monographs 48: 431-443.</ref> É considerada por alguns autores como uma subespécie de Chaetura vauxi''.

Chaetura
Aves descritas em 1902
Aves da Venezuela